Fredrik Gehlin, född 17 juli 1988, är vice ordförande för Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation sedan våren 2012.

Fredrik driver frågan om mer resurser till ekonomutbildningen samt mer samverkan mellan akademin och näringslivet.

Källor 
 

Män
Födda 1988
Levande personer
Svenska revisorer